Виталий Кутузов:
 Кутузов, Виталий Владимирович (род. 1980) — белорусский футболист.
 Кутузов, Виталий (род. 1990) — российский футболист.